Bulatov (Булатов; maskulinum), eller Bulatova (Булатова; femininum), är ett ryskt efternamn. Bland personer med namnet finns:

 Michail Leontievitj Bulatov (1760-1825), rysk militär.
 Erik Bulatov (född 1933), rysk konstnär.
 Viktor Bulatov (född 1972), rysk fotbollsspelare.

Se även 
 Bulatović

Ryska efternamn